Зерново́й — посёлок в Красногвардейском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 87 км.

Расстояние до районного центра: 10 км.

История 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Первое отделение совхоза «Медвеженский» переименован в посёлок Зерновой.

До 16 марта 2020 года посёлок входил в состав сельского поселения Медвеженский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 64 %, цыгане — 33 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногвардейского района (Ставропольский край)